Кристофер Рой Фрейзер-Дженкинс (, 1948) — британский (английский) ботаник.

Биография  
Кристофер Рой Фрейзер-Дженкинс родился в 1948 году. 

В 1970 году Кристофер Рой получил степень бакалавра с отличием в Лестерском университете. Он проводил исследования папоротников со своей долгосрочной программой, с помощью и при сотрудничестве с Музеем естествознания в Лондоне. Фрейзер-Дженкинс занимался изучением растений рода Щитовник. Он описал более 460 видов растений.

Научная деятельность 
Кристофер Рой Фрейзер-Дженкинс специализируется на папоротниковидных.

Некоторые публикации 
 1997. New Species Syndrome in Indian Pteridology and the Ferns of Nepal. Ed. International Book Distributors. x + 403 pp. ISBN 81-7089-252-X.
 2006. The First Botanical Collectors in Nepal: The Fern Collections of Hamilton, Gardner and Wallich. Ed. Bishen Singh Mahendra Pal Singh. viii + 106 pp. ISBN 81-211-0506-4.

Примечания

Литература 
 Apéndice IV. Diccionario
 Desmond, R. 1994. Dictionary of British & Irish Botanists & Horticulturists includins Plant Collectors, Flower Painters & Garden Designers. Taylor & Francis & The Natural History Museum, Londres.

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Англии
Птеридологи